Pierwszy rząd Johana Ludwiga Mowinckela (1924–1926)
 Drugi rząd Johana Ludwiga Mowinckela (1928–1931)
 Trzeci rząd Johana Ludwiga Mowinckela (1923–1935)